Kellum steht für:

 Kellum (Arkansas), ein Ort im Sevier County (Arkansas) im US-Bundesstaat Arkansas

Kellum ist der Familienname folgender Personen:

 Echo Kellum (* 1982), US-amerikanischer Schauspieler